Janko Tipsarević è il detentore del titolo ma non ha partecipato per infortunio.

Stanislas Wawrinka ha battuto in finale Édouard Roger-Vasselin per 7-5, 6-2.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Stanislas Wawrinka (campione)
 Michail Južnyj (secondo turno, ritirato)
 Fabio Fognini (secondo turno, ritirato)
 Benoît Paire (quarti di finale)

  Vasek Pospisil (semifinale, ritirato)
  Marcel Granollers (semifinale)
  Édouard Roger-Vasselin (finale)
  Roberto Bautista-Agut (primo turno)

Wildcard 

  Yuki Bhambri (quarti di finale)
  Kyle Edmund (primo turno)

  Jeevan Nedunchezhiyan (primo turno)

Qualificati 

 Aleksandr Kudrjavcev (secondo turno)
 Henri Laaksonen (primo turno)

 Ramkumar Ramanathan secondo turno)
 Radu Albot (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

= Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2014
ATP World Tour 2014